

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Mocarzewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Sanniki
 Mocarzewo – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Sanniki

Zobacz też 
 Mocarze